Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 458 dans le monde.

 Route fédérale 458 en Allemagne
 RS-458 au Brésil
 Route nationale 458 en France